

Ілеть — річка в Марій Ел та Татарстані, ліва притока Волги
 Ілеть — селище, Звениговський район, Марій Ел
 Ілеть — село, Параньгинський район, Марій Ел